María Isabel de España (6 de julio de 1789, Madrid-13 de septiembre de 1848, Portici) fue la primera reina de las Dos Sicilias por su matrimonio con el rey Francisco I.

Biografía 
La infanta María Isabel era la cuarta hija (y undécimo vástago) del rey Carlos IV de España y de su esposa María Luisa de Parma, aunque algunos contemporáneos le atribuían su paternidad a Manuel Godoy sin fundamento. Rumores en la corte atribuyen la paternidad de Francisco de Paula y de su hermana María Isabel, no al rey, sino a Godoy. Por vía paterna, María Isabel era nieta de Carlos III de España y su esposa, María Amalia de Sajonia; por vía materna era nieta de Felipe I de Parma y su esposa, Luisa Isabel de Francia, hija a su vez de Luis XV de Francia. Por lo tanto, por las venas de María Isabel fluía la sangre de los Borbones de España, Parma y Francia. Murió en 1848.

Matrimonios y descendencia 
El 6 de julio de 1802 contrajo matrimonio por poderes en la ciudad de Barcelona con Francisco I de las Dos Sicilias, su primo carnal; el 19 de agosto del mismo año arribó a Nápoles y allí tuvo lugar la ceremonia en persona. En aquel momento Francisco se encontraba viudo y solo tenía una hija sobreviviente de su primer matrimonio. La pareja tuvo doce hijos en total:

 Luisa Carlota (1804-1844), casada con su tío materno, el infante Francisco de Paula de España; entre sus hijos se encuentra el infante Francisco de Asís, duque de Cádiz, consorte de la reina Isabel II de España.

 María Cristina (1806-1878), casada con su tío materno, Fernando VII de España (hermano mayor de su madre); fueron los padres de Isabel II de España.
 Fernando II (1810-1859) quien se convirtió en el sucesor de su padre en el trono napolitano.

 Carlos Fernando (1811-1862), príncipe de Capua. Contrajo matrimonio morganático con Penelope Smyth y tuvo descendencia.

 Leopoldo (1813-1860), conde de Siracusa, contrajo matrimonio con María Victoria Filiberta de Saboya-Carignano; no tuvo descendencia legítima.

 María Antonieta (1814-1898); se casó con Leopoldo II, gran duque de Toscana.

 Antonio Pascual (1816-1843), conde de Lecce. Sin sucesión.

 María Amalia (1818-1857), fue la primera esposa del infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. No tuvieron hijas aunque ella fue una defensora del carlismo.

 María Carolina (1820-1861), casada con Carlos de Borbón, pretendiente carlista al trono de España.

 Teresa Cristina (1822-1889), fue la esposa del emperador Pedro II de Brasil. Con sucesión.

 Luis (1824-1897), conde de Aquila, casado con su concuñada, la princesa Januaria María de Braganza, hija de Pedro I de Brasil. Con sucesión.

 Francisco de Paula (1827-1892), conde de Trápani. Casado con la archiduquesa María Isabel de Austria-Toscana, con descendencia.

Tras la muerte de su esposo, ocurrida el 8 de noviembre de 1830, María Isabel vivió su viudez enlutada durante casi nueve años, hasta que el 15 de enero de 1839 se casó con Francesco del Balzo; este matrimonio no tuvo hijos, pues ella contaba con 50 años y él con 34.

Distinciones honoríficas 
 Dama (número cinco) de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 21/04/1792).

 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austríaco)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Consortes reales de las Dos Sicilias
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Nápoles por matrimonio
Princesas de Sicilia por matrimonio
Princesas de las Dos Sicilias por matrimonio
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantas de España por nacimiento
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Portici